La saison 1973-1974 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Classement 

Berne remporte le troisième titre de son histoire, mettant ainsi fin à l’hégémonie neuchâteloise et les six titres consécutifs du HC La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Seconde phase

Poule de promotion

Poule de maintien



Notes et références

Notes

Références 

1973-1974
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace